Le qualificazioni del singolare  del BCR Open Romania 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BCR Open Romania 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Peter Luczak (primo turno)
 Máximo González (primo turno)
 Diego Junqueira (secondo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

 Adrian Ungur (ultimo turno)
 Lukáš Lacko (ultimo turno)
 Simone Vagnozzi (Qualificato)
 Fabio Fognini (secondo turno)

Qualificati 

 Michal Mertiňák
 Simone Vagnozzi

 Oleksandr Dolgopolov
 Juan-Martín Aranguren

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BCR Open Romania 2006